SLC35G6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 338 амінокислот, а молекулярна маса — 35 103.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки